Wereldoorlog, in het bijzonder:
WO I (Eerste Wereldoorlog)
WO II (Tweede Wereldoorlog)
Wetenschappelijk onderwijs (wo); zie Universiteit